Hermann Gotthardt ist der Name folgender Personen:

* Hermann Gotthardt (Schauspieler) (1863–1924), deutscher Schauspieler 
 Hermann Gotthardt (Jurist) (1901–??), deutscher Jurist und Staatsbeamter